Daniele Stassi – sacerdote italiano
 Fabio Stassi (1962) – scrittore italiano di etnia arbëreshe
 Giorgio Stassi (1712-1802) – vescovo cattolico italiano di etnia arbëreshe di rito greco-bizantino
 Nicola Stassi – ingegnere e architetto italiano attivo a Pisa nel XVIII secolo
 Vito Stassi (1876-1921) – sindacalista e politico italiano di etnia arbëreshe, vittima della mafia